Smithsonius är ett släkte av mossdjur. Smithsonius ingår i familjen Bifaxariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Smithsonius